Dragutin »Drago« Mlinarec, slovenski hokejist, * 24. avgust 1960, Čakovec, Hrvaška.

Mlinarec je člansko kariero začel pri klubu HK Kranjska gora v sezoni 1977/78 jugoslovanske lige. Za HK Acroni Jesenice pa je prvič zaigral v naslednji sezoni 1978/79, klubu pa je ostal zvest vse do sezone 1995/96 v slovenski ligi, z izjemo sezone 198/89, ko je prestopil v hrvaški klub KHL Medveščak, s katerim je osvojil enega od devetih naslovov prvaka, ostalih osem je osvojil z jeseniškim klubom. Na prvenstvenih tekmah jugoslovanske lige je odigral skupno 351 tekem, na katerih je dosegel 174 golob in 154 podaj, na tekmah slovenske lige pa je dosegel 59 golov in 62 podaj. 

Za jugoslovansko reprezentanco je igral na Zimskih olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu in osmih Svetovnih prvenstvih, skupno pa na 140-ih tekmah, na katerih je dosegel 39 golov in 62 podaj. Med letoma 1993 in 1995 je bil član slovenske reprezentance, v kateri je bil tudi prvi kapetan. Za slovensko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, skupno pa na devetnajstih tekmah, na katerih je dosegel po štiri gole in podaje.

Pregled kariere 

|-
| HK Kranjska gora
| Jugoslovanska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 31
| 6
| 11
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Keutschach
| Avstrijska 4. liga
| 01/02
|
|
| 16
| 16
| 32
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti EC Keutschach
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Jesenice
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih